Иван Федосов:
 Федосов, Иван Алексеевич (1929—2001) — советский футболист, тренер.
 Федосов, Иван Антонович (1921—2001) — советский и российский историк.
 Федосов, Иван Никитович (1921—1985) — Герой Советского Союза.